Antipow ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Wiktorowitsch Antipow (* 1958), russischer Chemiker
 Michail Alexandrowitsch Antipow (* 1997), russischer Schachspieler
 Nikolai Kirillowitsch Antipow (1894–1938), sowjetischer Staats- und Parteifunktionär 
 Oleksandr Antipow (* 1995), ukrainischer Basketballspieler 
 Wladimir Borissowitsch Antipow (* 1978), russischer Eishockeyspieler